O Ribeirão do Inferno é um ribeirão brasileiro que marca a divisa natural entre os Municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí, ambos na região Sul do Estado do Rio de Janeiro. Nasce no distrito barrense de São José do Turvo, e tem sua foz no Rio Paraíba do Sul, sendo portanto um afluente deste.

Ver também
 Rio Paraíba do Sul
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Inferno
Inferno